Verdensmesterskabet i håndbold for mænd 2021 var det 27. VM i håndbold for mænd arrangeret af IHF og blev afholdt i Egypten fra den 14. til den 31. januar 2021.

Slutrunden blev i høj grad præget af coronapandemien, og der var derfor ingen tilskuere til kampene. Desuden var flere hold ramt af virusset; således måtte  og  opgive at stille op og blev erstattet af andre hold, mens  nåede at spille én kamp, inden de også måtte trække sig.

 gik til slutrunden som regerende verdensmestre og genvandt titlen ved i finalen at besejre  med 26-24. Danmark vandt dermed sin anden titel, mens Sverige vandt sin første VM-medalje i tyve år.  slog  35-29 i bronzekampen og vandt bronze, deres første medalje siden 2013, mens Frankrig for første gang siden 2013 ingen medaljer vandt.

Budrunde 
Pr. 18. februar 2015 havde Egypten, Frankrig, Polen, Schweiz, Slovakiet, Sverige og Ungarn vist interesse for at afholde mesterskabet.

Ved ansøgningsfristens udløb 15. april 2015 havde kun tre lande ansøgt om værtskabet:

 
 
 

Beslutningen om værtskab var planlagt til den 4. juni 2015, men kongressen udskød beslutningen til den 6. november 2015. Egypten blev valgt som vært.

Spillesteder

Kvalifikation

Lodtrækning 
Lodtrækning fandt sted den 5. september 2020 i Pyramidekomplekset med sfinksen ved Giza.

Seedning

Dommere 
Dommerparrene blev valgt 4. januar 2021.

Gruppespillet

Gruppe A

Gruppe B

Gruppe C

Gruppe D

Gruppe E

Gruppe F

Gruppe G

Gruppe H

Mellemrunde

Gruppe I

Gruppe II

Gruppe III

Gruppe IV

Presidents Cup

Gruppe I

Gruppe II

31. plads

29. plads

27. plads

25. plads

Slutspil

Oversigt

Kvartfinaler

Semifinaler

Bronzekamp

Finale

Rangering

All star 
All-star holdet blev annonceret 31. janaur 2021.

Statistik

Top målscorere

Top målvogtere

Noter

Referencer 

Håndbold i 2021
2021 (mænd)